Плеоцимати (Pleocyemata) — підряд десятиногих ракоподібних.

Систематика 
Сучасна класифікація налічує десять інфрарядів і такі надродини:

 Інфраряд Stenopodidea Bate, 1888
 Інфраряд Caridea Dana, 1852 — Креветки
 Procaridoidea Chace & Manning, 1972
 Galatheacaridoidea Vereshchaka, 1997
 Pasiphaeoidea Dana, 1852
 Oplophoroidea Dana, 1852
 Atyoidea De Haan, 1849
 Bresilioidea Calman, 1896
 Nematocarcinoidea Smith, 1884
 Psalidopodoidea Wood-Mason, 1874
 Stylodactyloidea Bate, 1888
 Campylonotoidea Sollaud, 1913
 Palaemonoidea Rafinesque, 1815
 Alpheoidea Rafinesque, 1815
 Processoidea Ortmann, 1896
 Pandaloidea Haworth, 1825
 Physetocaridoidea Chace, 1940
 Crangonoidea Haworth, 1825
 Інфраряд Astacidea Latreille, 1802 — Раки
 Enoplometopoidea de Saint Laurent, 1988
 Nephropoidea Dana, 1852
 Astacoidea Latreille, 1802
 Parastacoidea Huxley, 1879
 Інфраряд Glypheidea Winckler, 1882
 Glypheoidea Winckler, 1882
 Інфраряд Axiidea de Saint Laurent, 1979b
 Інфраряд Gebiidea de Saint Laurent, 1979
 Інфраряд Achelata Scholtz & Richter, 1995 — Лангусти
 Інфраряд Polychelida Scholtz & Richter, 1995
 Інфраряд Anomura MacLeay, 1838 — Крабоїди
 Aegloidea Dana, 1852
 Galatheoidea Samouelle, 1819
 Hippoidea Latreille, 1825a
 Kiwaoidea Macpherson, Jones & Segonzac, 2005
 Lithodoidea Samouelle, 1819
 Lomisoidea Bouvier, 1895
 Paguroidea Latreille, 1802
 Інфраряд Brachyura Linnaeus, 1758 — Краби
 Секція Dromiacea De Haan, 1833
 Dromioidea De Haan, 1833
 Homolodromioidea Alcock, 1900
 Homoloidea De Haan, 1839
 Секція Raninoida De Haan, 1839
 Секція Cyclodorippoida Ortmann, 1892
 Секція Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
 Підсекція Heterotremata Guinot, 1977
 Aethroidea Dana, 1851
 Bellioidea Dana, 1852
 Bythograeoidea Williams, 1980
 Calappoidea De Haan, 1833
 Cancroidea Latreille, 1802
 Carpilioidea Ortmann, 1893
 Cheiragonoidea Ortmann, 1893
 Corystoidea Samouelle, 1819
 Dairoidea Serène, 1965
 Dorippoidea MacLeay, 1838
 Eriphioidea MacLeay, 1838
 Gecarcinucoidea Rathbun, 1904
 Goneplacoidea MacLeay, 1838
 Hexapodoidea Miers, 1886
 Leucosioidea Samouelle, 1819
 Majoidea Samouelle, 1819
 Orithyioidea Dana, 1852c
 Palicoidea Bouvier, 1898
 Parthenopoidea MacLeay,
 Pilumnoidea Samouelle, 1819
 Portunoidea Rafinesque, 1815
 Potamoidea Ortmann, 1896
 Pseudothelphusoidea Ortmann, 1893
 Pseudozioidea Alcock, 1898
 Retroplumoidea Gill, 1894
 Trapezioidea Miers, 1886
 Trichodactyloidea H. Milne-Edwards, 1853
 Xanthoidea MacLeay, 1838
 Підсекція Thoracotremata Guinot, 1977
 Cryptochiroidea Paul'son, 1875
 Grapsoidea MacLeay, 1838
 Ocypodoidea Rafinesque, 1815
 Pinnotheroidea De Haan, 1833

Література 

Десятиногі

Підряди членистоногих